un membre de la famille Boël :
 Gustave Boël (1837-1912), industriel et homme politique belge ;
 Pol-Clovis Boël (1868-1941)
 Marthe Boël, née de Kerckhove de Denterghem (1877-1956), militante libérale, féministe, philanthrope belge ;
 Pol Boël (1923-2007), homme politique belge ;
 Yves Boël (1927-2012), industriel et homme politique belge ;
 Delphine Boël (née en 1968), artiste belge.
 Jean Le Boël (né en 1948), homme de lettres français ;
 Pieter Boel (1622-1674), peintre flamand.

Toponymie 
 Le Boël est aussi un lieu-dit d’Ille-et-Vilaine situé sur les communes de Bruz et de Guichen, à proximité du bourg de Laillé.

Autres 
 Catastrophe du Boël, un éboulement qui fit huit morts en 1884.